Tenerife ist die Bezeichnung von

 Teneriffa, einer Insel von Spanien
Santa Cruz de Tenerife, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und neben Las Palmas de Gran Canaria eine der beiden Hauptstädte der Autonomen Gemeinschaft Canarias.
Provinz Santa Cruz de Tenerife, eine spanische Provinz.
Flughafen Teneriffa
 Tenerife (Kolumbien), einer Gemeinde in Magdalena in Kolumbien

Teneriffa ist außerdem:
 (1399) Teneriffa, Asteroid des Hauptgürtels